Por Brookville pode estar à procura de:
 Brookville (Indiana)
 Brookville (Kansas)
 Brookville (Ohio)
 Brookville (Pensilvânia)

Ver também
 Brooksville

Desambiguações de topônimos